Открытый чемпионат Хорватии 2014 — 25-й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Умаге, Хорватия, и являющегося частью Мирового Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2014 году турнир прошёл с 21 по 27 июля.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Томми Робредо
 в парном разряде —  Мартин Клижан и  Давид Марреро

Общая информация 
Первым сеяным в одиночном турнире стал Фабио Фоньини (№ 15 в мире на тот момент). Итальянец дошёл до полуфинала, где уступил итоговому победителю соревнований Пабло Куэвасу. На этом турнире уругваец начал своё выступление, пройдя три раунда квалификационного отбора. В финале он обыграл прошлогоднего победителя соревнований испанца Томми Робредо. Куэвас успешно выступил в июле 2014 года, взяв два титула (ранее победил на турнире в Бостаде) и одержав 13 побед подряд. По итогу он поднялся в мировом рейтинге со 111-й до 40-й строчки. В турнире принял участие один представитель России - Теймураз Габашвили, который в итоге дошёл до четвертьфинала турнира, где уступил Пабло Куэвасу.

В парном турнире победителем стала чешская пара Лукаш Росол и Франтишек Чермак (№ 4 посева). В полуфинале они обыграли первых сеянных на турнире австрийцев Оливера Мараха и Юлиана Ноулу, а в финале теннисистов с Балкан Душана Лайовича и Франко Шкугора. На этом турнире Чермак побеждает в 3-й раз (до этого в 2002 году с Юлианом Ноулом и в 2009 году с Михалом Мертиняком). Прошлогодние победители Мартин Клижан и Давид Марреро не защищали свой титул. Представитель России на турнире Теймураз Габашвили также принял участие и в парном разряде. Совместно с аргентинцем Гильермо Дураном он дошёл до четвертьфинала турнира.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Пабло Куэвас обыграл  Томми Робредо со счётом 6-3, 6-4.
 Куэвас выигрывает 2-й одиночный титул за карьеру в основном туре ассоциации.
 Робредо сыграл 1-й одиночный финал в сезоне и 20-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Парный турнир 
  Лукаш Росол /  Франтишек Чермак обыграли  Душана Лайовича /  Франко Шкугора со счётом 6-4, 7-6(5).
 Росол выигрывает 1-й парный титул в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Чермак выигрывает 1-й парный титул в сезоне и 30-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Хорватии

 Мировой тур ATP 2014

 Мировой тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт  
 
 

Хорватия
Теннис
Июль 2014 года
2014